Imię i nazwisko István Juhász nosili lub noszą m.in.:
 István Juhász (ur. 1931) – węgierski bokser, olimpijczyk z 1952
 István Juhász  (ur. 1943) – węgierski matematyk
 István Juhász  (ur. 1945) – węgierski piłkarz, mistrz olimpijski z 1968